Het onderdeel 10 meter luchtpistool voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 30 juli 2012. Regerend olympisch kampioen was Abhinav Bindra uit India.

Records

Kwalificatie

Finale

Uitslagen

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen